Harald Eriksson kan syfta på bland andra:

* Harald Ericson (1890–1972), svensk arkitekt
 Harald Ericsson (1826–1894), svensk bruksägare och riksdagsman
 Harald Erikson (1889–1948), svensk konstnär
 Harald Eriksson (1921–2015), svensk längdskidåkare